Тиш:
  — хасидский обычай собираться за столом в шаббат.
 Тиш Одноглазый — правитель Чаганиана.
 Тиш, Гарри — немецкий профсоюзный деятель.
  — американский бизнесмен.
 Даия, Тиш — албанский композитор.
 Оден-ле-Тиш — коммуна во Франции.
  — учебное заведение в составе Нью-Йоркского университета.

См. также 
 Тиша
 Тише
 Тишь